Los Ramírez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Ramírez, Aguascalientes, Jesús María, 
 Los Ramírez, Guerrero, San Miguel Totolapan, 
 Los Ramírez, Puebla, San Salvador el Verde, 

Robotskapade Mexikoförgreningar